Sezon (1939/1940) był 37. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 14 drużyn. Tytułu nie obroniła drużyna Újpest FC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Ferencvárosi FC. Tytuł króla strzelców zdobył György Sárosi, który w barwach Ferencvárosi FC strzelił 23 gole.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1939 w piłce nożnej
1940 w piłce nożnej